Ел Позо има више значења:

 Ел Позо (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Позо (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Позо (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Позо (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Позо, Хесус Родригез Гонзалез (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Позо (Армерија), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Позо (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Позо (Чамула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Позо (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Позо (Осчук), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Позо (Сан Хуан Канкук), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Позо (Аљенде), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Позо (Акилес Сердан), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Позо (Мануел Бенавидес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Позо (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Позо, Нестор Родригез (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Позо (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Позо (Висенте Гереро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Позо, Ла Росиља (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Позо (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Позо (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Позо (Алмолоја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Позо, Санта Ана (Ел Аренал), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Позо (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Позо, Ел Ранчо дел Позо (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Позо (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Позо (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Позо (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Позо (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Позо (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Позо (Зинзунзан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Позо (Ајала), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Позо (Тепалсинго), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Позо (Истлан дел Рио), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Позо (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Позо (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Позо (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Позо (Нопалукан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Позо (Пантепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Позо (Тлатлаукитепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Позо (Закапала), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Позо (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Позо (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Позо (Сиудад дел Маиз), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Позо (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Позо (Виља де Ариста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Позо (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Позо (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Позо (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Позо, Сан Хуан (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Позо (Бакоачи), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Позо (Кананеа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Позо (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Позо, Лас Вигитас (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Позо (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Позо (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Позо (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Позо (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Позо (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Позо (Сан Педро де ла Куева), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Позо (Суаки Гранде), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Позо, Ел Посито (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Позо, Ранчо (Тетла де ла Солидаридад), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Позо (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Позо (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Позо (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Позо (Манлио Фабио Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Позо (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Позо (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Позо, Хесус Девора (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Позо (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику